Arruza ist der Familienname von:
 Carlos Arruza (1920–1966), mexikanischer Stierkämpfer und Schauspieler

Arruza ist auch:
 Arruza (Film), Dokumentarfilm von Budd Boetticher über Carlos Arruza (1972)